Petroleum Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Petroleum Building (Oklahoma), ID-Nr. 82003706
 Petroleum Building (Texas), ID-Nr. 09000982